Damernas jaktstart vid skidskytte‐VM 2015 avgjordes söndagen den 8 mars 2015 med start klockan 17:00 (EET) i Kontiolax i Finland. Distansen som kördes var 10 kilometer.

Detta var damernas andra individuella tävling i mästerskapet och vanns av Marie Dorin Habert.

Tidigare världsmästare i jaktstart

Resultat 
Totalt 58 tävlande deltog i tävlingen. Två åkare som kvalificerat sig kom inte till start.

DNS=Startade inte

Referenser

Se även 
 Jaktstart

Världsmästerskapen i skidskytte 2015